St. David ist die Bezeichnung

für den heiligen David, siehe: David von Menevia
eine Stadt in Arizona, siehe St. David (Arizona)
eine Stadt in Illinois, siehe St. David (Illinois)